Cratere Mendel – cratere lunare
 Cratere Mendel – cratere su Marte